Ву́лиця Барві́нських (також вулиця Роди́ни Барві́нських) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Барвінських — одна з вулиць Львова
 Вулиця Родини Барвінських — одна з вулиця Тернополя.

Див. також 
 Барвінський (значення).
 Вулиця Василя Барвінського — вулиця у Коломиї

Вулиці, названі на честь людей